Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је 14. и 15. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка)

Титулу светске првакиње из Токио 1991. одбранила је Хуанг Џихунг из Кине.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичарки из 17 земаља. У квалификацијама такмичарке су биле подељене у две групе.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1993.
|-
| Олимпијски рекорди
| Илона Брисеник
| 
| 22,41
| rowspan="2" | Москва, СССР
| 24. јул 1980.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Наталија Лисовска
| rowspan="2" | 
| 22,63
| 7. јун 1987.
|-
| Рекорд светских првенстава
| 21,24| Рим, Италија
| 5. септембар 1987.
|-
| Најбољи резултат сезоне| Светлана Кривељова
| 
| 20,84| Москва, Русија
| 7. август 1993.
|-
| Афрички рекорд| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Азијски рекорд| Ли Мејсу
| 
| 21,76| Шиђаџуанг, Кина
| 23. април 1988.
|-
| Североамерички рекорд| Белси Лаза
| 
| 20,96| Мексико, Мексико
| 2. мај 1992.
|-
| Јужноамерички рекорд| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Европски рекорд| Наталија Лисовска
| 
| 22,63| Москва, СССР
| 7. јун 1987.
|-
|Океанијски рекорд| Гаел Мартин
| 
| 19,74| Беркли, САД
| 14. јул 1984.
|}

 Најбољи резултати у 1993. години 
Десет најбољих атлетичарки године у бацању кугле пре почетка првенства (13. августа 1993.), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1993.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 14. августа 1993. године у 18:00. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 19,00 метара (КВ), коју су испуниле 9 такмичарки, а 3 се пласирало према постигнутом резултату (кв''').,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 15. августа 1993. године у 19:20.,,

Укупан биланс медаља у бацању кугле за  жене на отвореном после 4. Светског првенства 1983—1993.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном